Carl Bruhns ist der Name folgender Personen:

* Carl Bruhns (Astronom) (Carl Christian Bruhns; 1830–1881), deutscher Astronom und Geodät
 Carl Bruhns (Mediziner) (1869–1934), deutscher Dermatologe